Een middeleeuws godsgerecht in het strafrecht; zie bloedrecht
 Een orkestje dat blackmetal (popmuziek) maakt; zie Bahrrecht